Le terme ambassadeur, francisation de l'italien  au , désigne originellement un représentant envoyé en ambassade par un État ou un prince à un autre État ou prince, en vue d'arrangements politiques ou économiques.

Sciences humaines et sociales 
 Un ambassadeur est le représentant d'un État auprès d'un autre ou d'une organisation internationale.
 Au sens figuré, un ambassadeur est une personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque.

Culture et société

Alimentation 
 L'ambassadeur est une pâtisserie.
 L'ambassadeur est un apéritif à base de vin.

Arts plastiques 
 Les Ambassadeurs est un tableau peint par Hans Holbein le Jeune en 1553.
 Le Café-Concert des Ambassadeurs (1876-1877) et Au café concert des Ambassadeurs (1885) sont deux pastels d'Edgar Degas.

Cinéma et télévision 
 Les Ambassadeurs est un film tunisien de Naceur Ktari, réalisé en 1975.
 Les Ambassadeurs est une émission de la RTBF.

Littérature 
 Les Ambassadeurs est un roman écrit par Henry James en 1903.
 L'Ambassadeur est un roman de type heroic fantasy de la série Warhammer, édité en 2005.

Monuments 
 L'escalier des Ambassadeurs était un escalier monumental du château de Versailles, aujourd'hui détruit.

Musique 
 Les Ambassadeurs est un orchestre français.
 Les Ambassadeurs est un orchestre malien des années 1970.

Théâtre 
 Les Ambassadeurs est un café-concert puis un théâtre parisien créé en 1830 sur les Champs-Élysées, devenu en 1970 l'espace Cardin.
 Les Ambassadeurs est un théâtre du West End de Londres.

Homonymie de titre